38 o treinta y ocho también pueden referirse a:

 El número natural treinta y ocho.
 El año 38.
 El calibre .38 Special.
 El calibre .38 Super.